Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1960 werd op 6 en 7 februari in het Eisstadion te Davos gehouden.

Titelverdediger was Juhani Järvinen, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Boris Stenin won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1960
Langebaanschaatsen in 1960
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos